Antigonish : ville canadienne de Nouvelle-Écosse
 Antigonish : comté canadien de Nouvelle-Écosse
 Antigonish : ancienne circonscription électorale canadienne de Nouvelle-Écosse
 Antigonish—Guysborough : circonscription électorale canadienne de Nouvelle-Écosse
 Pictou—Antigonish—Guysborough : ancienne circonscription électorale canadienne de Nouvelle-Écosse

Divers 
 Le Mouvement d'Antigonish : un mouvement catholique et coopératif des années 1920, prônant l'éducation des adultes